Zagortsi kan syfta på:

Bulgarien 

 Zagortsi (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Sredets, 
 Zagortsi (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Nova Zgora,